Centre Island kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Centro (ö),

Australien 

 Centre Island (ö i Australien), Northern Territory,

Falklandsöarna 

 Centre Island, Falklandsöarna, ö,

Hongkong 

 A Chau (ö i Hongkong),

Kanada 

 Centre Island, Nunavut, ö, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Falklandsöarnaförgreningar
Robotskapade Hongkongförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar